Lleó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 León (provinshuvudstad), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 León (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar